Kristy Jaeckel – pallavolista statunitense
 Paul Jaeckel – calciatore tedesco
 Richard Jaeckel – attore statunitense
 Tracy Jaeckel – schermidore statunitense